Macanal kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Macanal (kommun), Boyacá, 
 Macanal (ort), Boyacá,